Кургино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кургино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Кургино — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Кургино — населённый пункт в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Входит в состав Алёховщинского сельского поселения
 Кургино — населённый пункт в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Входит в состав Доможировского сельского поселения